Pemba (Mozambique), de hoofdstad van de provincie Cabo Delgado in Mozambique
Pemba (Tanzania), een eiland voor de kust van Tanzania
Pemba (Zambia), een dorp in Zambia
Pemba (geslacht), een geslacht van sabelsprinkhanen
Pemba (voornaam), een voornaam in verschillende culturen
Wet Pemba, de Nederlandse Wet Premiedifferentiatie en Marktwerking bij Arbeidsongeschiktheid